De gemeente Woerden kent 126 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de rijksmonumenten in Woerden.

Harmelen
De plaats Harmelen kent 23 gemeentelijke monumenten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Kamerik
De plaats Kamerik kent 18 gemeentelijke monumenten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Woerden
De plaats Woerden kent 71 gemeentelijke monumenten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Zegveld
De plaats Zegveld kent 14 gemeentelijke monumenten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|}

Gemeentelijk monument in Woerden
Woerden
Woerden